Беррокаль:

 Беррокаль — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Беррокаль, Мигель (1933—2006) — испанский скульптор.
 Беррокаль-де-Сальватьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Беррокаль-де-Уэбра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.